Næstved Boldklubs sæson 2018-19 var klubben tilbage i landets næstbedste række efter en enkelt sæson i 2. division. Michael Hemmingsen valgt at fornye sin kontrakt kort før sæson, og stå derved i spidsen for holdet.

Vinterpausen bød på en kontraktforlængelse med Ahmed Hassan frem til sommer 2020. Derudover meldt en tysk investorgruppe, med den tidligere landsholdsspiller Fabian Ernst i spidsen, sig interesseret i klubben inden julen. Den 9. jan. blev salget effektueret, og klubben blev overtage fra daværende ejer Peter Birk. Klubben fik således en travl vintertransfer, hvor Michael Buchholtz blev ansat som ny teknisk direktør d. 16. jan. Derudover blev der hentet intet mindre end 5 spillere, dog måtte klubben vinke farvel til 2 af dem, dagen inden sæsonstart mod Viborg. Dette dejlede sig om de lejede spillere: Tobias Arndal fra AC Horsens og Jeppe Illum fra Vendsyssel FF som ikke blev spilleberettigede for Næstved Boldklub, da klubben anmodede om spillercertifikaterne for sent. Klubben hentede senere i efterårssæsonen flere spillere til.

Den 14. marts 2019 blev dagen, hvor Næstved Boldklub røg ud af DBU Pokalen hjemme mod Aab. Dermed blev det Næstved Boldklubs første nederlag på hjemmebane siden den 24. september 2017, altså 536 dage eller 581 dage (fra d. 24 sep. 2017 til d. 28 apr. 2019) hvis man udenlukkende kigger på divisionskampene.

Klub

Trænerteam 

Sidst opdateret: 18. Marts 2019.

Spillere

Førstehold

Transfer 18/19

Ind

Ude

Turneringer

1. division

Resultatoverblik

Kampe 
Næstved's kampe i sæsonen 2018-19.

Målfordeling 
Dette er kun målfordelingen for mål i NordicBet-ligaen

Modstandernes mål 
Dette er kun målfordelingen for mål i NordicBet-ligaen

Tilskuertal

Sydbankpokalen

Spillerstatistik

Referencer 

Næstved Boldklub
Danske fodboldklubbers sæson 2018-19